Роналдсей:
 Норт-Роналдсей — остров в северо-восточной части Оркнейских островов, Шотландия.
 Саут-Роналдсей — остров в северо-восточной части Оркнейских островов, Шотландия.
 Норт-Роналдсей — порода овец с острова Норт-Роналдсей.